Begas peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfred Begas (1866–1938), vizeadmiral allemand
 Astrid Begas (1905–1997)
 Carl Joseph Begas (1794–1854), peintre allemand et professeur des universités, membre de l'Académie des arts de Berlin
 Adalbert Begas (1836–1888), peintre allemand, enfant de Carl Joseph Begas
 Karl Begas (1845–1916), sculpteur allemand et professeur des universités, enfant de Carl Joseph Begas
 Oscar Begas (1828–1883), peintre allemand, enfant de Carl Joseph Begas
 Reinhold Begas (1831–1911), sculpteur allemand, peintre et professeur des universités. Distinction "Pour le Mérite pour les sciences et arts" et "ordre pour le Mérite", membre de l'Académie royale des beaux-arts de Suède, enfant de Carl Joseph Begas
 Luise Begas-Parmentier (1850 ou 1843-1920), une peintre austro-allemande
 Ottmar Begas (1878–1931), peintre allemand
 Wilhelmine Begas (1800–1872)

Autres 
 (12149) Begas,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes nommé d'après la famille d'artistes.

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme